Israel Ayala Barajas es un futbolista mexicano, apodado El Pato.

Trayectoria

Clubes

Estadísticas

Clubes

Referencias

Bibliografía 

 

Futbolistas del Toros Neza
Futbolistas del San Luis Fútbol Club

Futbolistas de los Alacranes de Durango